Il doppio del torneo di tennis ATP Volvo International 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Haroon Rahim e Erik Van Dillen che hanno battuto in finale John Alexander e Phil Dent 7-6, 7-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Volvo International 1975